Ugly (englisch für ‚hässlich‘, ‚unangenehm‘, ‚schändlich‘) steht für:
 Ugly (Film), ein Film von Anurag Kashyap aus dem Jahr 2013
 Ugly (2017), österreichisch-ukrainischer Spielfilm von Juri Rechinsky (2017)
 Ugly (Lied), ein Songtitel von Jon Bon Jovi aus dem Jahr 1998
 Ugly (Life-of-Agony-Album), ein Studioalbum der US-amerikanischen Rock-/Metal-Band „Life of Agony“ aus dem Jahr 1995
 Ugly (Wargasm-Album), ein Album der US-amerikanischen Thrash-Metal-Band „Wargasm“ aus dem Jahr 1993

Siehe auch: